USG est un code, qui signifie :
 United States Gypsum Corporation, entreprise américaine de matériaux de construction ;
 USG People, entreprise néerlandaise de recrutement ;
 Union sportive Boulogne, club de football français ;
 Union sportive granvillaise, club de football français ;
Union Saint-gilloise,  club de football belge ; 
Code
Homonymie d'acronyme
Acronyme